Friedrich Behre ist der Name folgender Personen:
* Friedrich Behre (Offizier) (1913–1977), deutscher Offizier
 Friedrich Behre (Politiker) (1819–1888), hannoverscher Bürgervorsteherkollegiumsworthalter, Kommunalpolitiker, Schulleiter und Bankier

Siehe auch:
 Friedrich Behrens (Begriffsklärung)